

Sigle 
 Acido dicloroacetico
 Democrazia Cristiana per le Autonomie – partito politico italiano
 Department for Constitutional Affairs – dipartimento del Governo britannico
 Department of Civil Aviation Malaysia – autorità governativa per l'aviazione civile della Malaysia
 Detectable Cortical Activity – attività corticale rilevabile elettricamente
 Direzione Circoscrizionale Aeroportuale – autorità giurisdizionale aeroportuale italiana
 Displasia congenita dell'anca – anomalia di sviluppo dell'anca
 Disturbo del comportamento alimentare – psicopatologia

Codici 
 DCA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Nazionale di Washington-Ronald Reagan (Stati Uniti d'America)